De provincie Sar-e Pol 
De stad Sar-e Pol